Stavros peut faire référence à :

Toponymes 
 Stávros (Crète), un village et une plage, Crète, Grèce.
 , village de la municipalité de Grevena, Grèce.
 Stavrós (Thessalonique), une ville et une communauté de la commune de Volvi, Grèce.
 , un village au sud du district régional de Larissa, Grèce.

Patronyme 
 Jasmin Stavros, chanteur pop et chansonnier croate.

Prénom 
 Stávros Arnaoutákis (1956), homme politique grec.
 Stávros Dímas (1941), homme politique grec.
 Stavros Daïlakis (1955), homme politique grec.
 Stávros Georgíou (1972), entraîneur et ancien footballeur international chypriote.
 Charálambos-Stávros Kondonís (1963), homme politique grec.
 Stávros Labriákos (1975), footballeur grec.
 Stávros Lambrinídis (1962), homme politique grec.
 Stávros Malás (1967), homme politique chypriote.
 Stávros Niárchos (1909-1996), armateur grec.
 Stávros Saráfis (1950), joueur de football international grec.
 Stávros Theodorákis (1963), journaliste et homme politique grec.
 Stávros Tornés (1932-1988), acteur, metteur en scène et scénariste grec.
 Stávros Xarchákos (1939), compositeur, chef d'orchestre et homme politique grec.

Autres 
 Stavros S. Niarchos (voilier), un grand voilier britannique.
 Stavros I (film) et Stavros II, films pornographiques de Mario Salieri.